Tropidonotus johannis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Tropidonotus johannis Boulenger, 1908, synonyme de Hebius johannis (Boulenger, 1908)
 Tropidonotus johannis Smith, 1921 nec Boulenger, 1908, synonyme de Hebius modestum (Günther, 1875)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Natricidae